albums:
 Electric (CBW)
 Electric (Paul Rodgers)
 Electric (Pet Shop Boys)
singles/nummers:
 Electric (Go Back To The Zoo)
 Electric (Leila K)
 Electric (Lisa Scott-Lee)
 Electric (Melody Club)
 Electric (Robyn)